Таратунская — женская форма фамилии Таратунский.
 Таратунская, Валентина Савельевна (более известна под фамилией Савицкая; 1927—2020) — молдавская советская певица (сопрано), народная артистка Молдавской ССР (1964).
 Таратунская, Тамара Савельевна (более известна под фамилией Чебан; 1914—1990) — молдавская советская певица (сопрано), исполнительница молдавских народных песен, педагог. Народная артистка СССР.